DCOM est un sigle qui peut désigner :
Distributed Component Object Model, une technique propriétaire de Microsoft qui permet la communication entre des composants logiciels distribués au sein d'un réseau informatique.
Disney Channel Original Movies, le nom donné aux téléfilms produit par et pour Disney Channel depuis 1983.